ФК Хавант анд Уотърлувил () е футболен тим играещ в английската Конфернция – Юг. Той е основан през 1998 в град Хавант, графство Хампшър.

Хавант анд Уотърлувил, ФК
Хампшър